Velles (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Velles (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Velles (gladiator) – typ gladiatora w starożytnym Rzymie.